La expresión Inter caetera significa "entre otros/as" en latín.

Bajo este nombre se conocen tres bulas promulgadas por la Santa Sede en el siglo XV:

Bula Inter caetera, emitida por el papa Calixto III en 1456.
Breve Inter caetera de 1493, emitido por el papa Alejandro VI con fecha 3 de mayo de 1493.
Bula menor Inter caetera de 1493, emitida por el papa Alejandro VI con fecha 4 de mayo de 1493.